Дрексельский университет () — частное некоммерческое высшее учебное заведение в городе Филадельфия, Пенсильвания, США. В университете получает образование более 26 000 студентов.

История университета 
Дрексельский университет был открыт в 1892 году как Институт искусства, науки и индустрии. Основателем института был американский финансист Энтони Джозеф Дрексель.

Первым президентом института был Джеймс Макалистер.

В 1905 году факультет искусства был закрыт, а институт приобрел дополнительные постройки. Количество студентов тогда также возросло с 70 до 500.

Первые ученые степени в институте были предложены в 1931 году. В 1936 году вуз получил название «Дрексельский институт технологий».

В 1970 году институт стал Дрексельским институтом.

Структура 

 Академия естественных наук
 Школа права Томаса Р. Клина
 Школа общественного здоровья
 Университетская больница Ганемана

 Колледжи

 Колледж искусств и дизайна Антуанет Вестфал
 Колледж бизнеса Беннетт С. Лебов
 Колледж искусств и наук
 Инженерный колледж
 Колледж вычислительной техники и информатики
 Медицинский колледж
 Колледж медсестер и медицинских работников
 Колледж исследований Ричарда К. Гудвина
 Колледж Пенонны

Персоналии 
 Ученые университета

 Богдан-Тарас Гнатюк — украинский ученый, общественный деятель и инженер.
 Юрий Гогоци — украинский ученый в области химии, материаловедения и нанотехнологий.

 Выпускники

 Марк Андрейчик — американский исследователь украинской литературы и переводчик.
 Алассан Уаттара — ивуарийский политический деятель, премьер-министр Кот-д’Ивуара в ноябре 1990 — декабре 1993 года.
 Чимаманда Нгози Адичи — нигерийская писательница.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
Технические университеты
Высшие учебные заведения Филадельфии
Учебные заведения, основанные в 1891 году